W Polsce 
 Karwice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Karwice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Karwice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo
 Karwice – gromada